Torralba pode referir-se a:

 Itália
 Torralba (Itália) — comuna da província de Sassari, Sardenha

 Espanha
 Torralba (Espanha) — município da província de Cuenca, Castela-La Mancha
 Torralba de Aragón — município da província de Huesca, Aragão
 Torralba de Calatrava — município da província de Ciudad Real, Castela-La Mancha
 Torralba de los Frailes — município da província de Saragoça, Aragão
 Torralba de los Sisones — município da província de Teruel, Aragão
 Torralba de Oropesa — município da província de Toledo, Castela-La Mancha
 Torralba de Ribota — município da província de Saragoça, Aragão
 Torralba del Pinar — município da província de Castellón, Valência
 Torralba del Río — município de Navarra

Desambiguações de topônimos